Fissiraga
Antonio Fissiraga, signore di Lodi
Pieve Fissiraga, comune italiano
Fissiraga, famiglia